Нижче наведено список 304 муніципалітетів департаменту Аверон.

Аверон

Аверон